Храм Святого Влади́мира — название христианских храмов, освящённых во имя святого равноапостольного князя Владимира.

Обиходные названия: Князь-Владимирская церковь, Князь-Владимирский собор, Свято-Влади́мирский собор.

Престольный праздник — День памяти святого равноапостольного князя Владимира, отмечаемый .

Россия 
 Храм Святого Князя Владимира — в Асбесте.
 Собор Святого Владимира — в Астрахани.
 Князь-Владимирский храм — во Владимире.
 Князь-Владимирский собор — в Воронеже.
 Князе-Владимирская церковь — в Иркутске.
 Храм-часовня во имя святого равноапостольного Князя Владимира — в Липецке.
 Владимирский собор — в Новочебоксарске.
 Церковь Святого Равноапостольного князя Владимира — в селе Михайлов Погост Псковской области.
 Церковь Владимира равноапостольного в Митино — в Москве.
 Церковь Святого Владимира в Старых Садех — в Москве.
 Князь-Владимирский храм — в деревне Нагорное Московской области.
 Храм Владимира и Ольги — в Обнинске Калужской области.
 Храм Святого Равноапостольного Князя Владимира — в Ростове-на-Дону.
 Князь-Владимирский собор — в Санкт-Петербурге.
 Князь-Владимирская церковь — в Санкт-Петербурге.
 Новосильцевская церковь — в Санкт-Петербурге (разрушена).
 Княже-Владимирский собор — в Саратове (не сохранился).
 Владимирский собор — в Севастополе.
 Свято-Владимирский собор в Херсонесе — в Севастополе.
 Храм Святого Равноапостольного Великого князя Владимира — в Сочи.
 Храм Равноапостольного Князя Владимира — в Туле.
 Князь-Владимирский собор — в Удомле Тверской области.
 Владимирская церковь — в Чебоксарах.
 Храм Святого Равноапостольного Князя Владимира — в Челябинске.
 Князе-Владимирская церковь — в Шадринске Курганской области.

Латвия 
 Князь-Владимирская церковь — в Юрмале.

Молдавия 
 Князь-Владимирская церковь — в Кишинёве.

США 
 Владимирский храм-памятник — в городе Джэксон, Нью-Джерси.

Узбекистан 
 Храм Святого Владимира — в Ташкенте.

Украина 
 Храм Святого Равноапостольного Князя Владимира — в Днепропетровске.
 Владимирский собор — в Киеве.
 Свято-Владимирский собор — в Луганске.

Франция 
 Собор Владимира Киевского — в Париже (греко-католический).

Чехия 
 Князь-Владимирская церковь — в Марианске-Лазне.

Эстония 
 Храм Святого Равноапостольного Князя Владимира — в Усть-Нарве (разрушен).

ЮАР 
 Храм Святого Князя Владимира — в Йоханнесбурге (закрыт).

См. также 
 Князь-Владимирский монастырь
 Часовня Князя Владимира
 Храм Владимирской иконы Божией Матери